Арте́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 145 км на південний захід від Діжона, 65 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 345,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Арте на сайті французького Національного інституту географії
 Арте на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара